Kristina eller Christina kan syfta på:

 Kristina – ett kvinnonamn

Geografi
 Kristina församling – en församling i Jönköping
 Kristina kommun – en kommun i Södra Savolax i Östra Finlands län
 Christinafloden – ett vattendrag i USA

Kultur
 Kristina - en pjäs av August Strindberg
 Kristina från Duvemåla – en musikal av Benny Andersson och Björn Ulvaeus
 Christina (opera) – opera med musik av Hans Gefors och libretto av Lars Forssell och Hans Gefors.